П-46 — советская серия жилых домов:

 П-46 (строилась в 1971-1998 гг.)
 П-46М (строится с 1994 года)